Палм-Бич:

 Палм-Бич — современный курортный город в США.
 Палм-Бич — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки.
  — пригород Голд-Коста, Австралия.
 Палм-Бич — пляж и район города Ноорд, Аруба.

См. также 
 Палм-Бич-Гарденс (Флорида)
 Палм-Бич-Шорс (Флорида)